Норрландский драгунский полк (), также K 4 — подразделение шведской армии, специализирующееся на действиях в арктических условиях и специальных операциях. Расположен в провинции Лапландия. Исторически это была кавалерийская часть, сформированная в XVII веке.

История 

Полк происходит от Ангерманландского, Медельпадского и Ямтландского полков, сформированных в 1646 году. С 1689 года полк назывался Jämtlands dragonregemente и состоял из одной роты кавалерии. Эта рота была полуотдельной и носила название Jämtlands kavallerikompani. В 1802 году рота была переименована в Jämtlands hästjägarskvadron, а после получения нового эскадрона была преобразована в батальон; в 1834 году переименована в Jämtlands hästjägarkår.

В 1853 году часть получила статус отдельной единицы и обозначение К 8 (8-й кавалерийский полк). В 1892 году полк был переименован в Норрландский драгунский полк, а после объединения с частями гусарского полка наследного принца в 1927 году был переименован в K 4, но сохранил свое название до того, как был преобразован в батальон и переименован в Норрландские драгуны в 1958 году. В 1980 году полку было возвращено прежнее название.

31 декабря 2004 года полк был расформирован. Однако учебный батальон полка остался в основной структуре шведских вооруженных сил и был помещён в полк Норрботтен в качестве батальона армейских рейнджеров (AJB) с постоянной базой в Арвидсъяуре.

24 сентября 2021 года полк был восстановлен. На церемонии присутствовали король Швеции Карл XVI Густав, премьер-министр Стефан Лёвен и Верховный главнокомандующий шведскими вооруженными силами генерал Микаэль Байден.

Современное значение 
В декабре 2021 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время визита в Швецию, заявил, что британским солдатам надо учиться действовать в Арктике на случай противостояния с Россией. Выступая в Лапландии, где недавно был возрожден драгунский полк, министр сказал:

Нам нужно учиться и быть готовыми к быстрому развертыванию на Крайнем Севере в случае, если нам придется поддерживать наших союзников. Здешние условия уникальны, выживание на морозе — это совсем другая штука, нежели выживание на солсберийской равнине.

По сведениям британской газеты Times, Уоллес хочет создать подразделение, которое училось бы у шведов, как действовать на севере. Он пообещал в следующем году обнародовать «арктическую стратегию» британских вооруженных сил.

Комментарии

Примечания

Литература 

Воинские части и формирования, созданные в 1893 году
Полки Швеции
Драгунские полки